Франческо Гонзага-Невер (; , * 17 юни 1606 в Шарлевил-Мезиер, Франция, † 13 октомври 1622 в Шарлевил-Мезиер) от род Гонзага-Невер е наследствен херцог на Херцогство Ретел като Франсоа III Ретел.

Той е най-възрастният син на херцог Карло I Гонзага (1580–1637) от Ретел, и съпругата му Катерина Лотарингска-Майен-Гиз (1585–1618), дъщеря на Шарл II Лотарингски, херцог на Майен.

Той получава като малък от баща си Херцогство Ретел, но умира на 16 години преди баща си. По-малкият му брат Карло II (1609–1631) става херцог на Ретел.

Източници 

 Gonzaga 3
 Sardimpex.com: Gonzaga - Marchesi e Duchi sovrani di Mantova
 Siefar: Catherine de Lorraine-Mayenne et ses enfants par Hilarion de Coste 

Херцози на Ретел
Гонзага
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже